Refuge de la Balme peut désigner :
 le refuge de la Balme, un refuge de France situé en Savoie, dans le massif du Beaufortain, au pied de la Pierra Menta, sur la commune d'Aime ;
 le refuge de la Balme, un refuge de France situé en Haute-Savoie, dans le massif du Beaufortain, au pied du col du Bonhomme, sur la commune des Contamines-Montjoie.

Voir aussi 
 Refuge du Col de Balme